Dániel Rózsa (1984-), footballeur international hongrois
 Eduardo Rózsa-Flores (1960-2009), militaire, acteur, journaliste, agent secret et mercenaire bi-national hongrois-bolivien ;
 János Rózsa (1937-), producteur et réalisateur hongrois ;
 Miklós Rózsa (1907-1995), compositeur hongrois ;
 Norbert Rózsa (1972-), nageur hongrois ;
 Sándor Rózsa (1813-1878), bandit hongrois.